Dupnitsa (en búlgaro: Дупница) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Kyustendil.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 527 msnm a 73 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 39 950 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Kyustendil